Distrito de La Unión puede referirse a los siguientes lugares en :

 Distrito de La Unión (Dos de Mayo), en el departamento de Huánuco.
 Distrito de La Unión (Piura), en el departamento de Piura.
 Distrito de La Unión (Santa Rosa), en el departamento de Lima.
 Distrito de La Unión (Tarma), en el departamento de Junín.